VFF er en forkortelse og har flere betydninger:

 Vendsyssel Forenede Fodboldklubber – en dansk fodboldklub grundlagt 2013
 Viborg Fodsports Forening – en dansk fodboldklub grundlagt 1896
 Vietnamese Fatherland Front – en vietnamesisk paraply organisation